Musclera (armadura): Peça de l'armadura que protegia els muscles.
 Musclera (indumentària): Peça longitudinal de roba que s'afegeix a una peça de vestir sobre la part del muscle o espatlla (angl. shoulder strap, esp. hombrera).
 Musclera (indumentària 2): Reforç (cast. hombrillo, o trape en una jaqueta) que hom posa sota la camisa o altra peça de vestir, en la part corresponent al muscle, per tal de simular major amplitud d'espatlles (en anglès shoulder pad, en castellà hombrera).
 Musclera (miticultura): Estructura on es crien els musclos cultivats
 Platja de la Musclera: Platja entre Arenys de Mar i Caldes d'Estrac